Грабс — многозначный термин.
 Грабс — коммуна в Швейцарии.
 Грабс, Детлеф (1960) — восточно-германский пловец.